Бобровники — топоним:

Белоруссия 
 Бобровники — в Вороновском районе Гродненской области.
 Бобровники — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Бобровники — деревня в Островецком районе Гродненской области.
 Бобровники — хутор в Островецком районе Гродненской области.
 Бобровники — деревня в Воложинском районе Минской области.

Польша 
 Бобровники — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Бендзинский повят, Силезское воеводство.
 Бобровники — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Липновский повят, Куявско-Поморское воеводство.
 Бобровники-Мале — село в Польше, находящееся в гмине Вежхославице Тарнувского повята Малопольского воеводства.

Россия 
 Бобровники — деревня в Боровском районе Калужской области.
 Бобровинки — деревня в Кораблинском районе Рязанской области.

Украина 
 Бобровники — село в Монастырисском районе Тернопольской области.

Другое 
 Бобровники ― категория крестьян-слуг в Великом княжестве Литовском.